

Cadeias montanhosas 
 Serra Nevada (Espanha) — na província de Granada
 Serra Nevada (Estados Unidos) — na Califórnia e Nevada
 Sierra Nevada de Santa Marta — na Colômbia
 Serra Nevada de Mérida — na Venezuela

Outros usos 
 Sierra Nevada de Lagunas Bravas — vulcão no Chile
 Serra Nevada (estação de esqui) — na Serra Nevada espanhola
 Sierra Nevada Corporation — empresa aeroespacial norte-americana

Desambiguações de topônimos